Fritts ist der Familienname von:
 Charles Fritts (1850–1903), US-amerikanischer Erfinder (Selenzelle)
 Donnie Fritts (1942–2019), US-amerikanischer Country-Musiker und Songwriter
 Harold Clark Fritts (1928–2019), US-amerikanischer Botaniker
 Lawrence Fritts (* 1952), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Frits
 Fritz (Begriffsklärung)